Armia Tennessee (Konfederacja)
 Armia Tennessee (Unia)